O músculo abaixador do ângulo da boca é um músculo da boca.

Músculos da cabeça e pescoço